Camping steht für:
 Camping, Form des Tourismus
 Camping (Microframework), Software

Film & Fernsehen
 Camping (1958), italienischer Spielfilm von Franco Zeffirelli (1958)
 Camping (1978), niederländischer Spielfilm von Thijs Chanowski (1978)
 Camping (1990), dänischer Spielfilm von Sune Lund-Sørensen (1990)
 Camping (2006), französischer Spielfilm von Fabien Onteniente (2006)
 Camping 2, französischer Spielfilm von Fabien Onteniente (2010)
 Camping 3, französischer Spielfilm von Fabien Onteniente (2016)
 Camping (britische Fernsehserie), britische Fernsehserie (2016)
 Camping (US-amerikanische Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2018)

Camping ist der Familienname von:
 Harold Camping (1921–2013), US-amerikanischer Radio-Prediger

Siehe auch:
 Kamping